340-я дивизия
 340-я резервная диви́зия «Ида́н»
 340-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 340-я стрелковая дивизия
 340-я дивизия (Вьетнам)

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (300. - 349.)#340. divizija